Amadores kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Amadores, Argentina, Catamarca,

Mexiko 

 Amadores, Mexiko, Delstaten Mexiko, Amatepec, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar